LOQ – Limit of quantification (Limite di quantificazione)

Codici
 LOQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lobatse (Botswana)